Рабко́р — многозначное сокращение.
 Рабкор — сокр. от рабочий корреспондент (нештатный корреспондент печатного издания из рабочей среды).

 Рабкор — посёлок в Белоруссии.
 Рабкор — альбом белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой»
 Рабкор Live — концертный альбом белорусской рок-группы «Ляпис Трубецкой»
 Rabkor.ru — российский левый политический интернет-журнал, издаваемый под редакцией Бориса Кагарлицкого

Примечания